Список населённых пунктов Старорусского района Новгородской области

В состав Старорусского района входят 293 населённых пункта, из которых 289 деревень, 1
город (Старая Русса), 2 посёлка (Новосельский, Шубино) и один посёлок при станции (Тулебля).

Количество НП по поселениям.
 Муниципальное образование город Старая Русса — 3
 Великосельское сельское поселение — 80
 Взвадское сельское поселение — 6
 Залучское сельское поселение — 44
 Ивановское сельское поселение — 35
 Медниковское сельское поселение — 19
 Наговское сельское поселение — 66
 Новосельское сельское поселение — 40

Ссылки 
 Великосельское сельское поселение
 Взвадское сельское поселение
 Залучское сельское поселение
 Ивановское сельское поселение
 Медниковское сельское поселение
 Наговское сельское поселение
 Новосельское сельское поселение

Населённые пункты Старорусского района
Списки населённых пунктов Новгородской области